Faustina är ett italienskt personnamn kan syfta på:

 Faustina d.ä. (100–140), en romersk kejsarinna 
 Faustina d.y. (125/130–175), en romersk kejsarinna
 Annia Faustina Agusta (200-talet), 3:e hustru till kejsar Heliogabalus
Faustina Pignatelli (–1785), en italiensk furstinna, matematiker och ledamot av Vetenskapsakademien i Bologna